Múzeumok
 Erdélyi Nemzeti Múzeum
 Erdélyi Múzeum, erdélyi szász gundelsheimi Erdélyi Múzeum
Folyóiratok
 Erdélyi Múzeum, folyóirat (1814–1818)
 Erdélyi Múzeum, az Erdélyi Múzeum-Egyesület folyóirata (1874–)